Inukjuak a plusieurs significations :
 Inukjuak, village nordique du Québec.
 Inukjuak, terre réservée inuite du Québec.

Homonymie de toponyme